Lochkov může být:

 Lochkov – městská část Prahy
 Lochkov (geologie) – část spodního devonu
 Lochkov (zámek) – zámek v Lochkově
 Sokol Lochkov – sportovní oddíl